Reux steht für:

 Reux, Gemeinde im Département Calvados, Region Normandie, Frankreich

Reux ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Arnold de Reux (1665–1746), deutscher Geistlicher und Generalvikar
 Tom Reux (* 1999), französischer Leichtathlet
 Victor Reux (1929–2016), französischer Politiker